Аленовичский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Толочинского района Витебской области Белоруссии.

Состав 
Аленовичский сельсовет включал 19 населённых пунктов:

 Аленовичи
 Большие Михиничи
 Большое Гальцево
 Видиничи
 Волковичи
 Горбачево
 Горщевщина
 Гречихи
 Застенки
 Козигорка
 Козовка
 Лавреновка
 Лешево
 Малые Михиничи
 Межиево
 Присмаки
 Ржевка
 Становка
 Филистово

Примечания

Ссылки 
 Толочинский райисполком 

Упразднённые сельсоветы Толочинского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании